Субрахманьян Чандрасекар (, , 19 жовтня 1910, Лахор, Пенджаб, Британська Індія — 21 серпня 1995, Чикаго, Іллінойс, США) — таміло-індійський та американський астрофізик, лауреат Нобелівської премії з фізики.

Біографія 
Народився в Лахорі, Британська Індія (тепер Пакистан) в родині тамільського походження. Його дядьком був інший нобелівський лауреат Чандрасекара Венката Раман. Мати майбутнього вченого переклала на тамільску мову «Ляльчин дім» Генріка Ібсена. Саме вона сприяла пробудженню зацікавленості Чандри в науках. 

Спочатку Чандра навчався вдома, потім в індуїстській вищій школі в Мадрасі, а в 1925—1930 — в Президенсі коледжі, отримавши там ступінь бакалавра. 

У 1930 отримав від індійського уряду стипендію для навчання в Кембриджі. Він вступив до Триніті коледжу й почав дослідницьку роботу під керівництвом Ральфа Фаулера. За порадою Поля Дірака провів рік в Інституті теоретичної фізики в Копенгагені, де зустрічався з Нільсом Бором. 

Влітку 1933 року отримав ступінь доктора філософії.

Відомість набув завдяки працям над проблемою стабільності та еволюції білих карликів. Він встановив, що білі карлики з масою приблизно в 1,44 раза більшою за масу Сонця нестабільні й мають колапсувати. Ця величина (1,44 M☉) стала відомою як межа Чандрасекара. Чандрасекар запропонував цю теорію 1930 року, але проти неї виступив Артур Еддінгтон, який на той час був провідним теоретиком у галузі будови зір. Ніхто з європейських фізиків не підтримав Чандрасекара, що стало для нього великим розчаруванням й однією з причин подальшого переїзду до Чикаго. 1983 року за це відкриття його нагородили Нобелівською премією.

1937 року Чандрасекара запросили на роботу до Чиказького університету на посаду професора-асистента Отто Струве та президента Роберта Мейнарда Гатчінса. У цьому університеті він залишився на все життя.

Наукова робота 
Тривалий час працював над кожною проблемою, тому його діяльність можна розбити на періоди. 

У 1929—1939 він вивчав структуру зір, зокрема будову білих карликів. 

У 1939—1943 займався зоряною динамікою. 

Потім він зосередився на проблемах радіаційних переходів та від'ємно зарядженого йона гідрогену (1943-1950). 

У 1950—1961 здійснював дослідження в галузі гідродинаміки та гідродинамічної стабільності. 

У 1960-х він вивчав рівновагу та стабільність еліпсоїдних форм, а також працював над загальною теорією відносності. 

У 1971—1983 працював над теорією чорних дір, а наприкінці 1980-х почав роботу над теорією зіткнень гравітаційних хвиль.

У 1952—1971 був редактором Astrophysical Journal.

У 1957 отримав премію Румфорда Американської академії мистецтв і наук за дослідження радіаційного балансу енергії в зорях.

Див. також 
 1958 Чандра — астероїд, названий на честь науковця.
 Чандра (телескоп) - найпотужніша, станом на 2018р., космічна обсерваторія дослідження космосу у рентгенівському діапазоні, названа на честь науковця

Бібліографія

Джерела 

Астрофізики
Індійські фізики
Фізики США
Нагороджені Національною медаллю науки США
Нагороджені медаллю Коплі
Нагороджені медаллю Генрі Дрейпера
Випускники Триніті-коледжу (Кембридж)
Науковці Чиказького університету
Люди, на честь яких названо астероїд
Члени Шведської королівської академії наук
Члени і члени-кореспонденти Національної академії наук США
Атеїсти США
Атеїсти XX сторіччя
Уродженці Лахору
Індійські емігранти до США